Vor tids helte kan syfta på:

 Vor tids helte (1918) – en norsk stumfilm från 1918
 Vor tids helte – den danska titeln på den amerikanska filmen från 1938, se Hjältar av idag
 Vor tids helte (1952) – en dansk kortfilmsdokumentär från 1952